Landtagswahlkreis 105 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Ennepe-Ruhr-Kreis I (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Bielefeld I (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Bochum I (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Castrop-Rauxel (1947 bis 1962)